Termenul „Orania” se poate referi la:

Orania, oraș în Africa de Sud
Casa de Orania dinastie din Olanda

Vezi și
Orange termen de la care provine „oranje”
Fluviul Oranje
Oranienburg oraș în Brandenburg, Germania.